È nata una stella (A Star Is Born) –  film del 1937 diretto da William A. Wellman con Fredric March e Janet Gaynor
È nata una stella (A Star Is Born) – film del 1954 diretto da George Cukor con Judy Garland e James Mason
È nata una stella (A Star Is Born) – film del 1976 diretto da Frank Pierson con Barbra Streisand
Little Voice - È nata una stella (Little Voice)  – film del 1998 diretto da Mark Herman con Jane Horrocks e Michael Caine
 È nata una stella (Rita Pavone) –  album discografico della cantante Rita Pavone

Pagine correlate 
È nata una star?
A Star Is Born